Цзулихэ́ () — река в северном Китае, приток Хуанхэ.

География 
Река берёт своё начало в уезде Хуэйнин провинции Ганьсу от слияния рек Цзухэ и Лихэ, и течёт на север с небольшим уклоном к западу. Пройдя уезды Хуэйнин и Цзинъюань, река впадает в Хуанхэ.

Примечания 

Реки Ганьсу
Притоки Хуанхэ